Die UEFA Champions League 2015/16 war die 24. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 61. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen 78 Klubs aus 53 Landesverbänden teil. Lediglich Liechtenstein stellte keinen Vertreter, da der dortige Fußballverband keine eigene Meisterschaft austrägt.

Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 30. Juni 2015 und endete mit dem Finale am 28. Mai 2016 im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, der Heimstätte des AC Mailand und von Inter Mailand. Somit war Mailand zum vierten Mal Gastgeber des Endspiels. Im Finale trafen Real Madrid und Atlético Madrid aufeinander, beide Mannschaften hatten bereits 2014 im Endspiel gegenüber gestanden.

Der Sieger, Real Madrid, qualifizierte sich für den UEFA Super Cup 2016 und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2016.

Qualifikation 
Insgesamt nahmen 32 Mannschaften an der Champions League teil. 22 davon hatten sich über Meisterschaft oder Platzierung in den jeweiligen nationalen Ligen direkt qualifiziert. Weitere 56 Mannschaften nahmen an der Qualifikation teil.

Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden wurde gemäß der UEFA-Fünfjahreswertung 2014 vorgenommen. Seit dieser Saison ist der Vorjahressieger der UEFA Europa League mindestens für die Play-off-Runde qualifiziert. Da der Titelverteidiger 2014/15 FC Barcelona bereits über seine nationale Liga für die Champions League qualifiziert war, rückte der Europa-League-Sieger 2014/15 von der Play-off-Runde in die Gruppenphase auf.

Da der FC Valencia die Playoffs gewonnen hatte, war in dieses Jahr das erste Mal ein Land mit fünf Mannschaften in der Gruppenphase vertreten.

1. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 22. Juni 2015 in Nyon
Hinspiele: 30. Juni und 1. Juli 2015
Rückspiele: 7. Juli 2015

Folgende Paarungen wurden für die erste Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

2. Qualifikationsrunde 
Auslosung: 22. Juni 2015 in Nyon (zusammen mit Q1)
Hinspiele: 14. und 15. Juli 2015
Rückspiele: 21. und 22. Juli 2015

Folgende Paarungen wurden für die zweite Qualifikationsrunde ausgelost:

|}

3. Qualifikationsrunde 
Bei der Auslosung gab es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister wurden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost werden konnten. Unterlegene Mannschaften wechselten in die Play-offs der UEFA Europa League.

Auslosung: 17. Juli 2015 in Nyon
Hinspiele: 28. und 29. Juli 2015
Rückspiele: 4. und 5. August 2015

Folgende Paarungen wurden für die dritte Qualifikationsrunde ausgelost:

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Ab dieser Runde wurden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Unterlegene Mannschaften traten in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2015/16 an. Die Auslosung fand am 7. August 2015 statt.

Die Hinspiele fanden am 18. und 19. August, die Rückspiele am 25. und 26. August 2015 statt.

Folgende Paarungen wurden für die Play-offs ausgelost:

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Gruppenphase 
Erstmals wurden die qualifizierten Vereine nicht ausschließlich durch den Klub-Koeffizienten in die Lostöpfe gesetzt. Der Titelverteidiger sowie die Meister der sieben besten Verbände der UEFA-Fünfjahreswertung kamen in den ersten Topf. Über die Belegung der Töpfe 2, 3 und 4 entschied wie bisher der Klub-Koeffizient.

Da der Titelverteidiger FC Barcelona gleichzeitig auch spanischer Meister wurde, rückte die PSV Eindhoven als Meister des achtbesten Verbandes in Topf 1 auf. Eigentlich wäre die PSV mit einem Klub-Koeffizienten von 58,195 im dritten Topf gewesen. Real Madrid hingegen, die Mannschaft mit dem höchsten Klub-Koeffizienten von 171,999, befand sich nur in Topf 2.

Die Auslosung fand am 27. August 2015 um 17:45 Uhr (MESZ) in Monaco statt.

An der Gruppenphase nahmen 32 Teams aus 17 Landesverbänden teil. 22 Teams waren direkt qualifiziert, dazu kamen noch zehn Vereine (je fünf über den Champions-Weg und den Platzierungsweg) aus den Qualifikationsrunden. Mit dem FC Barcelona, Real Madrid, dem FC Valencia, dem FC Sevilla und Atlético Madrid stehen entgegen einer früheren Regel erstmals fünf Vereine aus demselben Land in der Gruppenphase der Champions League. Bedingt ist dies dadurch, dass der FC Sevilla sich nicht über die vier Startplätze der spanischen Liga, sondern als Sieger der Europa League 2015 qualifiziert hatte.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielten im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League weiter, die Gruppenvierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Wenn nach Anwenden der Kriterien 1–4 zwei oder mehr Mannschaften immer noch den gleichen Tabellenplatz belegen, werden für diese Teams die Kriterien 1–4 erneut angewendet. Sollte dies zu keiner definitiven Platzierung führen, werden die Kriterien 6–12 angewendet.
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl erzielter Auswärtstore
 höhere Anzahl Siege
 höhere Anzahl Auswärtssiege
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Rote Karte 3 Minuspunkte, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte)
 Klub-Koeffizienten

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Für das Achtelfinale wurden acht Paarungen je eines Gruppenzweiten und eines Gruppensiegers ausgelost, wobei die Gruppensieger das Hinspiel zunächst auswärts bestritten. Mannschaften eines Landesverbandes sowie vorherige Gegner in der Gruppenphase durften einander nicht zugelost werden. Ebenfalls waren Begegnungen zwischen russischen und ukrainischen Mannschaften ausgeschlossen. Die Auslosung fand am 14. Dezember 2015 in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 16. und 17. sowie 23. und 24. Februar 2016, die Rückspiele am 8. und 9. sowie 15. und 16. März 2016 statt.

|}

Viertelfinale 
Am Viertelfinale nahmen die acht Sieger des Achtelfinals teil. Die Auslosung fand am 18. März 2016 in Nyon statt; gezogen wurden die vier Paarungen von Gianluca Zambrotta. Die Hinspiele fanden am 5. und 6., die Rückspiele am 12. und 13. April 2016 statt.

|}

Erstaunlich ist, dass alle Partien mit einem Gesamtergebnis von 3:2 endeten. Ein Novum in der Geschichte der Champions League.

Halbfinale 
Am Halbfinale nahmen die vier Sieger des Viertelfinales teil. Die Auslosung fand am 15. April 2016 in Nyon statt. Die Hinspiele fanden am 26. und 27. April, die Rückspiele am 3. und 4. Mai 2016 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Champions-League-Saison (ohne die Qualifikationsrunden) aufgeführt. Die Sortierung erfolgt analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten. Die UEFA kürte zudem Stephan Lichtsteiners Volley-Tor für Juventus Turin in der Begegnung mit Borussia Mönchengladbach zum schönsten Tor dieser Champions-League-Saison.

Eingesetzte Spieler Real Madrid

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2015/16

Einzelnachweise 

 
2015
Fußballsaison 2015/16